Aline Aurouet, ou Aline Aurouet-Bontemps (1894-1990), dessinatrice, peintre, illustratrice et portraitiste française ;
 Carole Aurouet (née en 1973), chercheuse universitaire française ;
 Tristan Aurouet (né en 1973), réalisateur et scénariste de film français.